Die einsame Frau – film del 1916 diretto da Rudolf Del Zopp
Die einsame Frau – film del 1918 diretto da Willy Zeyn